Влади́мир Ле́вин:
 Левин, Владимир Алексеевич (род. 1939) — советский и российский учёный-механик, академик РАН (2006).
 Левин, Владимир Анатольевич (род. 1952) —  российский учёный-механик, д.ф.м.н., проф. мехмата МГУ.
 Левин, Владимир Константинович (род. 1929) — советский и российский кибернетик, академик РАН (2003).
 Левин, Владимир Леонидович (род. 1967) — российский хакер, осуждённый за попытку кражи 12 млн долларов со счетов банков.
 Левин, Владимир Львович (1938—2012) — советский и российский экономист, лауреат премии имени В. С. Немчинова (2008).
 Левин, Владимир Моисеевич (род. 1937) — советский и российский кинорежиссёр.
 Левин, Владимир Павлович (род. 1984) — азербайджанский и украинский футболист.
 Левин, Владимир Соломонович (1897—1934) — первый начальник Военно-политической академии имени В. И. Ленина.